Кармалка — река в России, протекает по территории Асекеевского района Оренбургской области.

География и гидрология 
Кармалка — правобережный приток реки Ереуз, её устье находится в 13 километрах от устья Ереуза. Длина реки — 20 километров. Площадь водосборного бассейна — 67,2 км².

Кармалка имеет несколько притоков.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Кинель от истока и до устья, без реки Кутулук от истока до Кутулукского гидроузла. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010000812112100007787.

Примечания 

Бассейн Большого Кинеля
Реки Асекеевского района